Az Over the Hills and Far Away jelentései:

Zene 
 Over the Hills and Far Away, angol népdal a 17-18. századból. A napóleoni háborúk idején játszódó brit tévéfilmsorozat, a Sharpe főcímdala is volt.
 Over the Hills & Far Away: The Music of Sharpe, filmzene album a Sharpe című tévéfilmsorozathoz, 1996.
 Over the Hills and Far Away, a Led Zeppelin dala, 1973.
 Over the Hills and Far Away, a The Mission dala, 1986.
 Over the Hills and Far Away, Gary Moore dala, 1987.
 Over the Hills and Far Away, a finn Nightwish középlemeze, 2001.

Irodalom 
Over the Hills and Far Away, Lord Dunsany fantasy író novelláskötete, Lin Carter gyűjtésében, a Ballantine Adult Fantasy sorozatban, 1974 április.